Joksić ist der Familienname folgender Personen:

 Miloš Joksić (* 1968), serbischer Fußballtrainer
 Siniša Joksić (1940–2012), serbischer Schachspieler
 Smilja Kostić-Joksić (1895–1981), jugoslawische Kinderärztin und Professorin